Tucker se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Shirley Cotter Tucker
 Richard William Ethelbert Tucker